Рена́р () — фамилия и имя. Французский вариант германского имени Рейнгард. Известные носители:
 Ренар, Александр-Шарль (1906—1983) — кардинал, архиепископ Лиона (1967—1981).
 Ренар, Алексис (род. 1999) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ренар, Альфонс-Франсуа (1842—1903) — французский геолог-петрограф, обладатель медали Бигсби (1885).
 Ренар, Андре (1911—1962) — деятель бельгийского профсоюзного движения, руководитель всеобщей забастовки (зима 1960—1961).
 Ренар, Брюно (1781—1861) — бельгийский архитектор, член Королевской академии наук и искусств Бельгии.
 Ренар, Брюно (1804—1879) — министр обороны Бельгии (1868—1870, 1878—1879), сын архитектора Брюно Ренара.
 Ренар, Венди (род. 1990) — профессиональная французская футболистка.
 Ренар, Габриелла (1878—1959) — няня Жана Ренуара, фактически член семьи художника Пьера-Огюста Ренуара.
 Ренар, Дамьен (род. 1980) — французский спортсмен, серебряный медалист чемпионата мира по спортивному ориентированию (2005).
 Ренар, Карл Иванович (1809—1886) — доктор медицины, директор зоологического музея Московского университета, тайный советник.
 Ренар, Кристоф (род. 1970) — французский хоккеист, чемпион Лиги Магнуса в составе руанского клуба «Драгон».
 Ренар, Жан (ум. ок. 1250) — средневековый французский литератор.
 Ренар, Жюль (1864—1910) — французский писатель и драматург.
 Ренар, Кристин (1929—1979, фр.) — французская писательница-фантастка, лауреатка премии Рони-старшего (фр.) 1982 года за новеллу.
 Ренар, Шарль (1847—1905) — французский инженер, конструктор дирижабля La France, автор идеи системы предпочтительных чисел.
 Ренар, Морис (1875—1939) — французский писатель, автор научно-фантастических и детективных произведений.
 Ренар, Эрве (род. 1968) — французский футболист, тренер.

Псевдонимы 
 Кио, Эмиль Теодорович, выступал также под сценическим псевдонимом Эмиль Ренард.

В литературе:
 Ренар — лис, главный герой французской средневековой сатирической эпопеи — «Романа о Лисе».